USS Antrim je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Antrim (AK-159) 
 USS Antrim (FFG-20)

Antrim